Wasserthal ist Ortsname:
 Wasserthal (Chiemgau)
Wasserthal ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Wasserthal (1911–1990), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Joachim Wasserthal (* 1954), deutscher Industrie- und Werbefotograf und Fotokünstler
 Konstantin Wasserthal von Zuccari (1871–1963), österreichischer Generalmajor
Siehe auch:
 Wasertaler